Albrecht Brandi (1914 - 1966), commandant allemand de sous-marin ;
 Cesare Brandi (1906 - 1988), historien de l'art, critique d'art et écrivain italien ;
 Cristian Brandi, (1970-), ancien joueur de tennis professionnel italien
 Domenico Brandi (1683 - 1736), peintre italien ;
 Giacinto Brandi (1621 - 1691), peintre italien ;
 Karl Brandi (1868 - 1946), historien allemand ;
 Kristina Brandi (1977-), joueuse de tennis portoricaine ;
 Robert Brandi   (1931 - 2011), archéologue français ayant découvert l'homme de Tautavel.